Nerthe (anciennement nerte) est la transcription en français du nom provençal nerto, qui désigne la myrte, plante sauvage odorante. Elle n'est guère présente dans les collines de Marseille, mais elle a laissé son nom à divers lieux.

Toponymes 
 La Nerthe, hameau de Marseille, dans le 16 arrondissement.
 Chaîne de la Nerthe, autre nom de la chaîne de l'Estaque, entre Marseille et Martigues.
 Gignac-la-Nerthe, commune située au nord de la chaîne de la Nerthe.
 Tunnel de la Nerthe, tunnel ferroviaire franchissant la chaîne de la Nerthe.
 Château la Nerthe (anciennement la Nerte), domaine viticole de Châteauneuf-du-Pape.

Patronyme 
 Pierre de Tulle, dit Pierre de la Nerte, était « prieur de la Nerte à Marseille » lorsqu'en 1593 il se défit de sa part du domaine dont sa famille était propriétaire à Châteauneuf-du-Pape, devenu Château la Nerte.

Notes et références